Зевахин — русская фамилия.

Известные носители 
 Зевахин, Валентин Сергеевич (1923—1974) — капитан дальнего плавания, участник ВОВ, Герой Советского Союза.
 Зевахин, Михаил Степанович (1922—1944) — старший лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

 Зевахина, Татьяна Викторовна (род. 1985) — российская биатлонистка.